

Sigle 

LCC est un sigle signifiant :
 Ligue canadienne des compositeurs, une organisation de promotion de la musique canadienne ;
 Lambert Conformal Conic, ou Conique Conforme de Lambert en français, un système de projection cartographique.
 Langage Codé Cornett, ancienne dénomination du Langage parlé complété
 Launch Control Center
 Lecture critique de Code
 Licence Creative Commons, ensemble de licences régissant les conditions de réutilisation et/ou de distribution d'œuvres
 Life Cycle Cost, le coût du cycle de vie ou coût global de possession
 Lycée-collège des Creusets 
 La technologie , littéralement convertisseurs commutés par les lignes, utilisée par certaines liaisons haute tension à courant continu.
 Library of Congress Classification, ou Classification de la Bibliothèque du Congrès en français, est un système de classification mis au point et utilisé par la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.

Informatique 
 LCC, le compilateur C portable (retargetable C Compiler) de David R. Hanson.